Christiansborg (Accra), een fort aan de Goudkust in het huidige Ghana
Christiansborg (Kopenhagen), het gebouw van het parlement van Denemarken